

Personen
Hafid Bouazza (1970-2021), Marokkaans-Nederlands schrijver en vertaler
Hassnae Bouazza (*1973), Marokkaans-Nederlands journalist, schrijver, columnist, vertaler en programmamaker; zus van Hafid
Hameur Bouazza (*1985), Algerijns-Franse voetballer 
Saji Bouazza (*1982), Marokkaanse langeafstandsloper

Geografie
Dar Bouazza, plaats in provincie Nouaceur, in de Marokkaanse regio Grand Casablanca
Moulay Bouazza, landelijke gemeente in de Marokkaanse provincie Khénifra